Die Europawahl in Schweden fand am 26. Mai 2019 statt. Sie war Teil der in der ganzen Europäischen Union stattfindenden Europawahl 2019.

In Schweden wurden zunächst 20 Mandate im Europäischen Parlament vergeben, gewählt wurden aber 21 Abgeordnete. Ein Mandatsträger aus Schweden zog nach dem erfolgten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ins Europaparlament ein.

Wahlmodus 
Die Wahlen fanden nach dem Verhältniswahlrecht statt, wobei ganz Schweden einen einzigen Wahlkreis bildete. Wie bei den Wahlen zum schwedischen Reichstag gab es eine 4 %-Sperrklausel. Die Verteilung der Sitze auf die Listen erfolgte nach einem modifizierten Sainte-Laguë-Verfahren mit erster Division durch 1,2.

Die Parteien stellten Listen auf. Die Wahl erfolgte, indem der Stimmzettel der zu wählenden Partei in den Umschlag eingelegt wird. Bei Parteien, die in einer der letzten Wahlen mindestens 1 % der Stimmen erreicht haben, wurden die Stimmzettel kostenlos gedruckt und im Wahllokal ausgelegt. Parteien, die dies nicht erfüllten, mussten die Stimmzettel auf eigene Kosten drucken lassen und sich um die Verteilung selbst kümmern. Die Freiheit der Wahl wurde durch die Auslage leerer Stimmzettel in den Wahllokalen sichergestellt, auf denen die Wähler eine Partei eintragen konnten. Da grundsätzlich sämtliche Eintragungen im Wahlergebnis registriert werden, bietet dies auch die Möglichkeit, nicht existente Parteien zu wählen, was bei allen Wahlen in Schweden regelmäßig in geringem Umfang passiert.

Die Wähler können in begrenztem Umfang auch die Reihenfolge der Wahlliste mit beeinflussen. Sie können optional einen Listenkandidaten ankreuzen oder, bei Verwendung von leeren Stimmzetteln, den Namen des Kandidaten aufschreiben. Wird ein Listenkandidat hierdurch auf mindestens 5 % der Stimmen seiner Partei markiert, wird er bei der Zuteilung der Mandate vor den übrigen Kandidaten der Liste berücksichtigt, d. h., er wird an die Spitze der Liste gesetzt. Erreichen dies mehrere Kandidaten, so erfolgt die Zuteilung in absteigender Reihenfolge der persönlichen Stimmen.

Parteien

Wahlumfragen

Letzte Umfragen vor der Wahl

Verlauf

Ergebnis 

Die Wahlbeteiligung lag bei 55,27 % und damit 4,2 Prozentpunkte höher als bei der Europawahl 2014 (damals 51,07 %). Insgesamt ergaben sich bei der Wahl keine dramatischen Veränderungen. Die höchsten Verluste erlitten die europafreundlichen Liberalen (−5,79 %), aber auch der Stimmenanteil der Grünen und Piratenpartei nahm ab (−3,89 % und −1,59 %). Die Feministische Initiative verlor mit −4,71 % ebenfalls einen großen Teil ihrer früheren Wähler. Die Sozialdemokraten blieben mit −0,71 % annähernd auf ihrem Wahlergebnis von 2014, während die zentristisch-bürgerlich-konservativen Parteien zunahmen. Die oft als rechtspopulistisch eingestuften Schwedendemokraten wiesen mit +5,68 % die größten Gewinne auf und kamen damit auf den dritten Platz.

In der Summe gewannen Moderate, Christdemokraten, Schwedendemokraten und Zentrumspartei je ein Mandat, während die Grünen zwei Mandate verloren und Liberale sowie feministische Initiative je eines.

Fraktionen im Europäischen Parlament

Weblinks 
 Valmyndigheten – Schwedische Wahlbehörde (schwedisch/englisch)

Einzelnachweise 

2019
Schweden 2019
Schwedische Geschichte (21. Jahrhundert)